Томми Там Фувин (, ютпхин: Taam4 Fu3 Wing4; род. 19 августа 1946, Синьхуэй, Гуандун, Китай), более известен как Ти Лун (, ютпхин: Dik6 Lung4) — гонконгский актёр, исполнявший главные роли в многочисленных фильмах студии Shaw Brothers, особенно в фильме Сентиментальный меченосец (1976) и его сиквеле, а также в классическом боевике Светлое будущее (1986).

Биография и карьера 
Обучался Вин-Чунь под руководством мастера Jiu Wan. В 1968 году Ти Лун поступил на курсы студии Shaw Brothers и по окончании получил небольшую роль в фильме Чжан Чэ «Возвращение однорукого меченосца» (1969) с Джимми Ван Юем в главной роли. Чжан Чэ сразу заметил его потенциал и предложил ему сняться в следующем фильме «Тупик» (1969), роль в котором дала старт его карьере, как одного из самых известных лиц в классических фильмах-уся. Снимался с такими известными актёрами, как Дэвид Цзян, Александр Фу, Ку Фэн, Чэнь Гуаньтай, Группа Ядовитых и другими звёздами студии того периода, исполняя роли храбрых парней, благородных героев и искусных мастеров боевых искусств. 
В 1980-х Ти Лун покинул студию. Его карьера переживала не лучшие времена до тех пор, пока в 1986 году не исполнил роль в фильме Джона Ву «Светлое будущее». Фильм имел огромный успех и вернул Ти былую славу. Следующей заметной ролью стал фильм «Пьяный мастер 2» с Джеки Чаном. В нём Ти исполнил роль Вон Кхэйина, отца китайского народного героя Вон Фэйхуна. Также Ти Лун снимался с Энди Лау в фильме «Троецарствие: Возрождение дракона», сыграв роль военачальника Гуань Юя.

Семья 
 Жена — Тхоу Маньмин.
 Сын — Там Чёньинь (род. 30 июля 1980).

Награды 
 1986 — Золотая лошадь в категории «Лучшая мужская роль» («Светлое будущее», 1986)
 1999 — Гонконгская кинопремия в категории «Лучшая мужская роль второго плана» («Малыш», 1999)
 2007 — Lifetime Achievement в конкурсе Golden Bauhinia Awards

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 IMDb entry
 HKMDB enrty
 HK cinemagic entry